NGC 4206 (другие обозначения — IC 3064, IRAS12127+1318, UGC 7260, ZWG 69.104, MCG 2-31-66, VCC 145, PGC 39183) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 

 

Спиральные галактики
4206
Дева (созвездие)